Glóin, de zoon van Gróin is een Dwerg, bekend uit J.R.R. Tolkiens De Hobbit.

In dit verhaal is hij een van de dertien Dwergen die samen met Bilbo Balings, de hobbit en Gandalf de tovenaar, op expeditie gaan om de gestolen schat van de Draak Smaug terug te nemen. Glóin overleefde de Slag van Vijf Legers en werd naderhand raadsman van Dáin IJzervoet, de Koning onder de Berg.

Namens Dáin werden, ten tijde van de Oorlog om de Ring, Glóin en zijn zoon Gimli naar Rivendel gestuurd om de Raad van Elrond bij te wonen. Na de Raad pakte hij zijn oude strijdhamer en vocht tezamen met Dáin en zijn soldaten tegen de troepen die Sauron stuurde tijdens de oorlog in het Noorden.

Lijn van Durin de Onsterfelijke 

Gloin